Marcus Rubin er navnet på to personer:

 Marcus Rubin (nationalbankdirektør) – levede 1854–1923 og blev direktør for Danmarks Nationalbank 1914
 Marcus Rubin (journalist) – en dansk journalist, der er uddannet cand.jur.